The Snowman é um livro infantil do autor inglês Raymond Briggs, publicado em 1978. Em 1982, o livro foi transformado num desenho animado de 26 minutos por Dianne Jackson. Foi primeiramente mostrado no Channel 4 na véspera de Natal de 1982, e imediatamente se tornou um sucesso, sendo inclusive indicado ao Oscar de 1983 por Melhor Curta de Animação. Tornou-se um ícone na cultura Britânica e internacional natalina. A versão em cartoon foi feita por Howard Blake, que escreveu a letra e compôs a música de Walking in the Air, regravada por muitos outros artistas, como a banda finlandesa Nightwish.

O livro e o filme não têm falas e contam a história através de desenhos, ação e música, adicionando-lhe encanto e facilitando sua tradução para outras línguas.

Snowman
Snowman
Snowman, The